Чемпионат Нидерландов по футболу 1989—1990 является 34 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 23 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 842 гола (в среднем 2,75 гола за игру).

«Аякс» должен был играть в Кубке европейских чемпионов 1989—1990, но был дисквалифиицрован УЕФА за инцидент в матче Кубка УЕФА с «Аустрией» Вена. 27 сентября 1989 года болельщики «Аякса» травмировали вратаря «Аустрии» брошенным с трибуны куском металла., из-за чего «Аякс» был дисквалифицирован из еврокубков сроком на 1 год.</div>

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Плей-офф за право играть в Эредивизие 
Плей-офф за право играть в следующем сезоне в Эредивизие проводится командой, занявшей 16 место в текущем сезоне в Эредивизие, и командой проигравшей в финальном матче плей-офф в Eerste Divisie. Также в Эредивизие выходят победитель Eerste Divisie и победитель финального матча плей-офф в Eerste Divisie.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие
 Статистика на RSSSF

1989/1990
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1989 году
Спорт в Нидерландах в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990